Dieser Artikel behandelt die Chilenische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Chile nahm zum ersten Mal an der Endrunde teil und ist die fünfte südamerikanische Mannschaft, die sich für eine WM der Frauen qualifizieren konnte. Die Mannschaft schied als zweitschlechtester Gruppendritter nach der Gruppenphase aus.

Qualifikation 
Wie bei den vorherigen Meisterschaften diente die Fußball-Südamerikameisterschaft, zu der die zehn CONMEBOl-Mitglieder eine Mannschaft gemeldet hatten, wieder als Qualifikation. Diese fand im April 2018 in Chile statt. Zunächst spielten sie in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften im Jeder-gegen-jeden-Modus und anschließend die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe nochmals im Jeder-gegen-jeden-Modus. Die besten zwei Mannschaften dieser Runde waren direkt für die WM qualifiziert. Die drittplatzierte Mannschaft würde im panamerikanischen Playoff auf den Vierten des CONCACAF Women’s Gold Cup 2018 treffen.

Die chilenische Mannschaft erreichte im ersten Spiel gegen Paraguay ein 1:1. Nach einem torlosen Remis gegen Kolumbien wurden Uruguay mit 1:0 und Peru mit 5:0 besiegt. Als Gruppenzweiter hinter Kolumbien zog Chile damit in die Finalrunde ein. In der Finalrunde starteten sie mit einem 1:3 gegen Titelverteidiger Brasilien. Dies blieb aber die einzige Niederlage. Gegen Kolumbien gab es zwar wieder nur ein Remis, diesmal torlos, im letzten Spiel wurde aber Argentinien mit 4:0 besiegt.  Dadurch reichte es zum zweiten Platz und der direkten Qualifikation für die WM-Endrunde.

Insgesamt wurden 18 Spielerinnen eingesetzt, von denen sieben Spielerinnen alle sieben Spiele mitmachten. Die meisten Tore für die chilenische Mannschaft erzielte Yanara Aedo (3). Insgesamt trugen sechs chilenische Spielerinnen in der Qualifikation zu den zwölf Tore bei. Zudem profitierten sie von einem Eigentor einer argentinischen Spielerin.

Vorrunde 

|}

Finalrunde 

|}

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung spielte die Mannschaft im Juni zweimal gegen Costa Rica (4:0 und 2:2), im September zweimal auswärts gegen Weltmeister USA (0:3 und 0:4), im Oktober zweimal daheim gegen Südafrika (2:1 und 2:2) und im November zweimal auswärts gegen Australien (3:2 und 0:5). Im Januar 2019 reiste sie nach Europa und verlor am 18. in Empoli gegen  Italien mit 1:2. Zudem gab es am 21. Januar ein inoffizielles Spiel in L’Hospitalet de Llobregat gegen Katalonien, das nach torlosem Verlauf mit 2:4 im Elfmeterschießen verloren wurde. Am 1. und 4. März 2019 spielten die Chileninnen in Kingston bzw. Montego Bay gegen Jamaika, das sich ebenfalls erstmals für die WM-Endrunde qualifiziert hat. Das erste Spiel wurde mit 0:1, das zweite mit 2:3 verloren. Am 5. April erreichten die Chileninnen in San Pedro del Pinatar gegen Schottland ein 1:1 und verloren am 8. April in Alkmaar gegen Europameister Niederlande mit 0:7. Am 16. Mai verloren die Chileninnen ein Trainingsspiel hinter verschlossenen Türen gegen Kolumbien mit 0:2. Beide trafen am 19. Mai in Santiago de Chile nochmals zu einem offiziellen Spiel aufeinander und trennten sich mit einem 1:1-Remis. Kurz vor der WM verloren die Chileninnen noch am 30. Mai gegen Deutschland in Regensburg mit 0:2.

Kader 
Am 20. Mai wurde der erste chilenische WM-Kader der Frauen vorgestellt.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Chile aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 4 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit in den Gruppenspielen auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich, aber nicht auf eine der beiden anderen südamerikanischen Mannschaften treffen. Letztlich wurde die Mannschaft Titelverteidiger USA, Schweden und Thailand zugelost.

Die beiden 2018 ausgetragenen Spiele gegen die USA waren die beiden einzigen Spiele vor der WM gegen einen der drei Gruppengegner.

Gruppenspiele

Auszeichnungen  	
 Christiane Endler: Spielerin des Spiels gegen die USA
 María Urrutia: Spielerin des Spiels gegen Thailand

Einzelnachweise 

Chile
2019